Use Somebody — рок-баллада американской рок-группы Kings of Leon с их 4-го студийного альбома Only by the Night, вышедшая отдельным синглом 9 декабря 2008 года. 31 января 2010 года песня получила три премии Грэмми: За лучшую запись года, За лучшую рок-песню, За лучшее вокальное рок-исполнение группой, а также номинацию в категории Премия «Грэмми» за лучшую песню года.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-издавний, в том числе от таких как Микаэл Вуд (Mikael Wood, Entertainment Weekly, Ник Левайн (Nick Levine, Digital Spy), Гэвин Хайнс (Gavin Haynes, NME).

В Австралии сингл 6 недель был на первом месте в Official Airplay Chart. В США «Use Somebody» возглавлял многие форматы чартов, став 4-й в истории песней, которая возглавляла радиочарты Mainstream Top 40, Adult Top 40, Alternative Songs и Triple A (первыми тремя были песни «Slide» группы Goo Goo Dolls, «Every Morning» группы Sugar Ray и «Boulevard of Broken Dreams» группы Green Day). Сингл продержался 57 недель в Hot 100 и достиг № 4 в общенациональном хит-параде Hot 100 и первого места в Pop Songs и в Billboard Hot Modern Rock Tracks (ныне «Alternative» chart), став их 2-м из трёх чарттопперов в этом рок-чарте. «Use Somebody» также достиг первого места в Adult Top 40 Chart .

Сингл с песней имел большой коммерческий успех и получил платиновый статус в Австралии и США (где было продано более 4 млн копий), более 1 млн копий было продано в Великобритании, где он достиг № 2 в британском UK Top 75, пробыв там 65 недель и стал 8-м в истории синглом по длительности нахождения в хит-параде (в Top 100 он пробыл 85 недель).

Список композиций 
CD single
 «Use Somebody» — 3:51
 «Knocked Up» (Lykke Li vs. Rodeo Remix) — 5:34

iTunes exclusive EP
 «Use Somebody» — 3:51
 «Knocked Up» (Lykke Li vs. Rodeo Remix) — 5:34
 «Frontier City» — 3:36
 «The Bucket» (CSS Remix) — 3:43

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: Use Somebody. youtube.com

Рок-песни
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Премия «Грэмми» за лучшую запись года
Премия «Грэмми» за лучшую рок-песню
Рок-баллады
Песни 2008 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40